Jaramillo Monsalve ist der Familienname folgender Personen:

 Jairo Jaramillo Monsalve (* 1940), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Barranquilla
 Jesús Emilio Jaramillo Monsalve (1916–1989), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Arauca